Santa Albertina kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santa Albertina (ort), São Paulo, 
 Santa Albertina (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar